O Estádio Ullevaal é um estádio de futebol localizado na cidade de Oslo, capital da Noruega. É o maior de seu país, tendo capacidade para receber público de até 25.572 espectadores.

É a casa da Seleção Norueguesa de Futebol e dos times FC Lyn Oslo e Vålerenga I.F. Fotball. A equipe nacional realiza seus jogos no local, sendo amistosos ou partidas oficiais.

Sedia também a final da Copa da Noruega.

O recorde de público é de um amistoso entre Noruega e Suécia em 1935, com 35.495 torcedores. Atualmente há projetos para ampliação da capacidade para 30 mil espectadores, com grama artificial e um teto retrátil, que poderiam dar ao estádio a Categoria 4 Estrelas, segundo a UEFA.

Ligações externas 
 Site Oficial do Estádio
 Foto por Satélite - Google Maps

Estádios de futebol da Noruega